SWT steht für:
 Schönes-Wochenende-Ticket, eine zwischen 1995 und 2019 dauerhaftes Sonderangebot einer Fahrkarte der Deutschen Bahn 
 Softwaretechnik
 South West Trains, eine britische Eisenbahngesellschaft
 Stadtwerke Trier, Strom-, Gas- und Trinkwasserversorger 
 Stadtwerke Tübingen, Strom-, Gas- und Trinkwasserversorger
 Stahlwerk Thüringen, siehe auch Maxhütte (Unterwellenborn)
 Standard Widget Toolkit, eine Bibliothek für die Erstellung grafischer Oberflächen mit Java
 Südwesttangente, eine Schnellstraße in Nürnberg und Fürth
 Flughafen Streschewoi (IATA-Code), Flughafen von Streschewoi, Oblast Tomsk, Russland
 Swiftair, eine spanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Tokarew SWT-40, ein sowjetisches Selbstladegewehr

swt steht für:
 Sawila (ISO-639-3-Code), Papuasprache im Alor-Archipel

SWT